

Localidades

Saint-Pierre-des-Ifs (Calvados)
Saint-Pierre-des-Ifs (Eure)

Desambiguações de topônimos